Max Fiedler ist der Name folgender Personen:

* Max Fiedler (1859–1939), deutscher Dirigent, Komponist und Pianist, siehe August Max Fiedler 
 Max Fiedler (Komponist) (1868–1924), deutscher Komponist und Kantor